Грязнушка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Грязнушка — село в Благовещенском районе Амурской области.
 Грязнушка — деревня в Осинском районе Иркутской области.
 Грязнушка — до 1976 г. название деревни Предгорье в Козульском районе Красноярского края.

Улицы 

 1-я Грязнушка — прежнее название 1-й Коммунальной улицы в Казани.
 2-я Грязнушка — прежнее название 2-й Коммунальной улицы в Казани.

Реки 
Грязнушка (приток Амура) — в Амурской области
 Грязнушка (верхний приток Бузулука) — в Оренбургской области
 Грязнушка (нижний приток Бузулука) — в Оренбургской области
 Грязнушка (приток Губса) — в Краснодарском крае
Грязнушка (приток Каменки) — в Оренбургской области
Грязнушка (приток Кунары) — в Свердловской области
 Грязнушка (приток Лека) — в Пермском крае
 Грязнушка (приток Мамокши) — в Кировской области
Грязнушка (приток Медведицы) — в Саратовской области
Грязнушка (река, впадает в Охотское море) — на Камчатке
 Грязнушка (приток Пышмы) — в Свердловской области
Грязнушка (приток Самары) — в Оренбургской области
 Грязнушка (приток Свияги) — в Ульяновской области
Грязнушка (приток Ульки) — в Адыгее
Грязнушка (приток Шагана) — в Оренбургской области

См. также 
Грязнушка 1-я
 Грязнуха
 Грязнуша (значения)
 Грязная